Die Zhengzhou Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Zhengzhou. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 9. bis 15. September 2019 statt.

Das Turnier wurde 2019 zum ersten Mal als Turnier der WTA Tour ausgetragen. In Zhengzhou fand 2017 und 2018 ein Turnier der WTA Challenger Series statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Zhengzhou Open 2019 fand vom 7. bis 8. September 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Zhengzhou